Wattendorf ist

ein Familienname:
 Elise Wattendorf (* 1961), Schweizer Mittel- und Langstreckenläuferin

ein Ortsname:
 Wattendorf, Gemeinde im Landkreis Bamberg, Bayern
 Wattendorf (Walpertskirchen), Ortsteil der Gemeinde Walpertskirchen, Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Wattendorff